Ivana Grubor – ex cestista serba
 Luka Grubor – ex canottiere croato naturalizzato britannico
 Slobodan Grubor – allenatore di calcio ed ex calciatore austriaco, difensore